Cardanesi – abitanti di Cardana
Cardanesi – abitanti di Cardano al Campo